Мещеряко́в — русская фамилия. Женская форма Мещеряко́ва.

Известные носители

A

Б 
 Мещеряков, Борис Гурьевич (1953—2021) — советский и российский психолог, доктор наук.

В 
 Мещеряков, Валерий Фёдорович (1947—2002) — советский и украинский историк, народный депутат Украины первого созыва.
 
 Мещеряков, Виктор Петрович (1936—2011) — советский и российский литературовед.

Г

Е 
 Мещеряков, Евгений Иванович (1947—2011) — советский и российский военачальник, генерал-лейтенант, заместитель начальника Военной академии имени М. В. Фрунзе (1992—?), командующий 7-й гвардейской общевойсковой армией ЗакВО (1988—1991), командир 61-й учебной мотострелковой дивизией ТуркВО (1983—1985).
 Мещеряков, Егор Валерьевич (род. 1976) — белорусский баскетболист.

И

К

М

Н 
 Мещеряков, Никита Валерьевич (род. 1988) — белорусский баскетболист.

П 
 Мещеряков, Павел Матвеевич (1912—1989) — Герой Советского Союза.

Р 
 Мещеряков, Роман Валерьевич (рол. 1974) — российский учёный в области технологий безопасности.

С 
 Серафим (Мещеряков) (в миру Яков Михайлович Мещеряков; 1860—1933) — митрополит Ставропольский и Кавказский Русской Православной Церкви.
 Мещеряков, Сергей Анатольевич (род. 1971) — российский спортивный журналист и спортивный комментатор.

Т 
 Мещеряков, Тимофей (ум. 1670) — казачий атаман, один из руководителей восстания под предводительством Степана Разина.
 Мещеряков, Томислав Николаевич (более известный как Томас Николас Мешери; род. 1938) — бывший американский баскетболист русского происхождения.

Ю



См. также 
 
 
 Издательский дом Мещерякова